Anton Kirchebner ist der Name folgender Personen:

* Anton Kirchebner (Maler) (1702–1779), österreichischer Maler
 Anton Kirchebner (Kartograf) (1750–1831), österreichischer Kartograf